Ферлон има више значења:
 Ферлон (Вирџинија)
 Ферлон (Охајо)